Onaka kan syfta på:

 Onaka – en stad i South Dakota i USA
 Onaka (druva) – en druvsort
 Onaka (filmjölk) –  en mejeriprodukt tillverkad av Arla Foods